La denominación Condado de Steele puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Steele, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Steele, condado de Minnesota.